Генна́дий Константи́нович Епи́шин (5 ноября 1938 — 28 июня 2000) — советский футболист, нападающий. Почётный мастер спорта СССР (1968).

Биография 
Воспитанник ДЮСШ Торпедо города Миасс. Во времена службы в армии в 1960—1961] годах выступал за владивостокский «Луч». 9 августа 1961 года в матче 1/32 финала кубка СССР 1961 забил гол в ворота Льва Яшина в матче против московского «Динамо». После службы вернулся на Урал. За челябинский «Локомотив» в течение пяти сезонов провёл более 145 матчей. С 1967 года выступал за свердловский «Уралмаш». В сезоне 1967 года установил рекорд результативности клуба за весь советский период — 28 голов в чемпионате за 40 игр. В сезоне единственного выступления свердловчан в высшем дивизионе СССР (Первая группа «А» 1969) стал лучшим бомбардиром команды, забив 4 мяча.

Достижения 
 Почётный мастер спорта СССР (1968)
 Внесен в Книгу памяти министерства спорта Свердловской области под № 162

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Страница на портале Спорт на Урале

Футболисты СССР
Игроки ФК «Локомотив» Челябинск
Игроки ФК «Торпедо» Миасс
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Урал»